Dals kan syfta på:

Dalsland
 Dals-Eds socken – en socken i Dalsland
 Dals-Eds landskommun – en tidigare kommun i Värmlands län 1886-1970
 Dals-Eds församling – en församling i Dalslands kontrakt i Karlstads stift
 Dals-Eds distrikt – ett distrikt i Dals-Eds kommun 2016–
 Dals-Eds kommun – en kommun i Västra Götalands län 1971–
 Dals Långed – en tätort i Bengtsfors kommun
 Dals Rostock – en tätort i Melleruds kommun

Ångermanland
 Dals socken – en socken i Ångermanland
 Dals landskommun –  en tidigare kommun i Västernorrlands län 1863–1951
 Dals församling, Härnösands stift – en församling i Ådalsbygdens pastorat i Härnösand-Kramfors kontrakt i Härnösands stift
 Dals distrikt – ett distrikt i Kramfors kommun

Östergötland
 Dals församling, Linköpings stift – en församling i Vadstena pastorat i Motala och Bergslags kontrakt i Linköpings stift 2006–

Se även
Dalsbruk
Dala